Blagovescsenszk, város Oroszországban, az Amuri terület székhelye a Távol-Keleten
 Blagovescsenszk, város Oroszországban, a Baskír Köztársaságban, a Blagovescsenszki járás székhelye